Козарез:
 Козарез (Уфа) — посёлок в Ленинском районе Уфы.
 Козарез (полуостров) — полуостров (фактически), остров (в официальных документах) в Ленинском районе Уфы.